Muther är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Richard Muther (1860–1909), tysk konsthistoriker
 Theodor Muther (1826–1878), tysk jurist